Danmarks herrelandshold i rugby union repræsenterer Danmark i rugby union. Holdet styres af Dansk Rugby Union og har spillet international rugby siden 1949.

De fleste af holdets spillere spiller normalt på hold i den danske liga, men nogle få kommer fra amatørklubber i England og Frankrig. Der er ingen professionelle spillere, der spiller for Danmark.

Morten Rune Nielsen fra Frederiksberg Rugby Klub er med 64 kampe den spiller, som har spillet flest landskampe på dette hold.

Historie 
Det danske 15-mands landshold deltager i den europæiske nationsturnering (ENC) hvert år. De seks bedste lande i Europa spiller i deres egen division, Six Nations, hvor der hverken er mulighed for at rykke op eller ned. Disse lande er England, Frankrig, Skotland, Irland, Wales og Italien. De øvrige europæiske lande er opdelt i 6 divisioner, og Danmark er placeret i 2. division.

Danmarks debutkamp i VM-sammenhænge var mod Andorra i oktober 1992, hvor de skulle kvalificere sig til VM i 1995. Holdet formåede i den seneste turnering at komme til anden runde af kvalifikationskampene til verdensmesterskaberne. Danmark har dog aldrig været kvalificeret sig til verdensmesterskaberne.

I 2012 vandt holdet Viking Tri Nations, som er en turnering som Danmark, Norge og Sverige spiller hvert år.

I 2014 tegnede landsholdet en 3-årig aftale med Impact Prowear som ny sponsor for holdet.

Landskampe

Nuværende trup 
Danmarks elitetrup.

 Kampe er ikke opdateret.
 Klubber ikke opdateret
Cheftræner: Andy Nielsen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Dansk Rugby Union - Officiel hjemmeside
 Danmark  på rugbydata.com

Herrelandshold i rugby union
Rugby union